El municipio de Brown (en inglés: Brown Township) es un municipio ubicado en el condado de Miami en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1595 habitantes y una densidad poblacional de 20,35 personas por km².

Geografía 
El municipio de Brown se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 78.39 km², de la cual 78,33 km² corresponden a tierra firme y (0,08 %) 0,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1595 personas residiendo en el municipio de Brown. La densidad de población era de 20,35 hab./km². De los 1595 habitantes, el municipio de Brown estaba compuesto por el 98,31 % blancos, el 0,19 % eran afroamericanos, el 0,06 % eran amerindios, el 0,19 % eran asiáticos, el 0,31 % eran de otras razas y el 0,94 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,56 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Miami (Ohio)